Hornburg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hornburg, Seegebiet Mansfelder Land – ort, tidigare kommun, Seegebiet Mansfelder Land, Sachsen-Anhalt, 
 Hornburg, Schladen-Werla – ort, tidigare kommun, Schladen-Werla , Niedersachsen,